

Germania
 Ilmenau – città del circondario Ilm-Kreis (Turingia)
 Ilmenau – fiume tributario dell'Elba

Polonia
 Ilmenau, oggi Limanowa – città del voivodato della Piccola Polonia (distretto di Limanowa)
 Ilmenau, oggi Jordanów – città del voivodato della Piccola Polonia (distretto di Sucha)